Будинок учнівської творчості — позашкільний навчальний заклад Трускавецького відділу освіти, створено у 1992 році на базі Трускавецького Будинку піонерів, який був заснований у 1952 році.

Діяльність 
У Будинку учнівської творчості діють 43 гуртки, 71 група, у яких займаються 658 учнів.

Напрямами позашкільної освіти у Будинку учнівської творчості:

Сценічно-аматорського мистецтва
 сценічна мова і конферанс
 хореографічний
 народного танцю
 хор академічного співу «Хвиля»
 вокальний
 вокальний патріотичної пісні
 кіношкола
 гурт барабанщиць
 гра на гітарі

Декоративно-ужиткового мистецтва
 паперопластика
 лялькарі
 народна вишивка та дизайн одягу
 художній текстиль
 бісеронизання «Монисто»
 образотворчого мистецтва
 художній дизайн
 художня обробка дерева
 ліпки

Фізкультурно-спортивної діяльності
 шашковий «Дебют»
 шаховий «Козачок»
 настільний теніс
 пішого туризму
 спортивне орієнтування
 велотуристичний «Темп»
 екологічне краєзнавство

Гуманітарний напрям
 англійська для дошкільнят
 англійська мова
 німецька мова
 знавці англійської літератури
 літературна веселка
 юні журналісти
 у світі математики

Військово-патріотичний напрям
 юний стрілець
 козацько-лицарського виховання «Джура»
 школа безпеки
 військово-спортивного орієнтування
Соціально-реабілітаційний напрям
 юні інспектори дорожнього руху
 лідерство — запорука успіху
 гурток роботи з неповносправними дітьми «Світ чудес»

Див. також 
 Освіта у Трускавці

Примітки

Посилання 
 
 

Навчальні заклади, засновані 1952
Навчальні заклади України
Освіта у Трускавці